Corno Nero ist der italienische Name folgender Berge:

 Schwarzhorn (Monte-Rosa-Massiv) () in den italienischen Alpen
 Schwarzberghorn (), Gipfel des Weissgrats in den Walliser Alpen
 Schwarzhorn (Fleimstaler Alpen) () in den Fleimstaler Alpen